Jaam-e Jam (aussi écrit Jām-e Jam) fait référence à la célèbre Coupe de Jamshid dans la mythologie perse.
Jaam-e Jam (TV) est le nom d'une chaîne de télévision Persane basée à Los Angeles.
Jaam-e Jam est aussi l'ancien nom de l'IRIB; c'est-à-dire le nom de la principale chaîne de télévision iranienne avant la révolution. La rue dans laquelle est située le siège de l'IRIB à Téhéran est toujours appelée "Rue Jaam-e-Jam".